Comitatul Klamath sau Klamath County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii

Klamath County, California, a former county of the U.S. state of California
Klamath County, Oregon, a current county of the U.S. state of Oregon